

Toponymes 
Le Fessard est un cours d'eau français.

Patronymes 
Fessard est un patronyme porté notamment par :
 Alfred Fessard (1900-1982), neurologue et professeur au collège de France en science naturelle (de 1949 à 1971) ;
 Denise Albe-Fessard (1916-2003), neurophysiologiste française, épouse d'Alfred Fessard ;
 Étienne Fessard (1714-1777), graveur français ;
 Gaston Fessard (1897-1978), prêtre jésuite français, philosophe et théologien ;
 Georges Alfred Fessard (1844-1918), homme politique français ;
 Jean-Marc Fessard (1969-), clarinettiste français ;
 Noël Etienne Fessard (1765-1839), sculpteur français ; 
 Pierre-Alphonse Fessard (1798-1844), sculpteur français.

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme